NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA- – dziesiąte DVD koncertowe japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydane 5 października 2011. Nagrania pochodzą z koncertów, które odbyły się 23 stycznia 2011 r. w Yokohama Arena oraz 26 lutego 2011 r. w Setagaya Public Theatre.

Lista utworów

NANA MIZUKI LIVE GRACE -ORCHESTRA-

HIBARI 7 DAYS

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon (DVD) 
 Profil albumu na King Records (DVD) 
 Profil albumu na King Records (Blu-ray) 

Albumy wideo Nany Mizuki
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2011